Саломе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на північ від Парижа, 20 км на південний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2990,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Саломе 
 Саломе на сайті французького Національного інституту географії
 Саломе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Саломе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Саломе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор